Liste over verdens landes befolkningstæthed opgjort i indbyggere/km² samlet areal (land og vand). Befolkningsdata er generelt estimeret pr. juli 2005. Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag.

Ekstern henvisning 
 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html

Se også 
 Verdens lande
 Verdens landes befolkningsstørrelser
 Verdens landes arealer

Befolkningstæthed
Demografi efter land